Nijenhuis est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1926-2015), mathématicien américano-néerlandais
Andreas Nijenhuis-Bescher (né en 1972), historien moderniste néerlandais
 (né en 1984), patineur de vitesse néerlandais
 (née en 1931), ethnomusicologue néerlandaise
, psychologue néerlandais
Johan Nijenhuis (né en 1968), réalisateur et producteur néerlandais
 (1955-2016), haltérophile néerlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme néerlandais